Евгений Назаров:
 Назаров, Евгений Алексеевич (1949—2010) — советский футболист.